Haplogruppe I ist in der Humangenetik eine Haplogruppe des Y-Chromosoms.

Ursprung 
Das Alter der Haplogruppe I wird durch die TMRCA (Zeit bis zum letzten gemeinsamen Vorfahren) grob auf 21.000 Jahre geschätzt. Sie liegt damit etwa im Höhepunkt der letzten Kaltzeit.

Räumlich könnte die Y-Haplogruppe I in einem Refugium auf der Balkanhalbinsel bis zum Schwarzen Meer überdauert haben. Beides lässt sich am ehesten mit der Gravettien-Kultur verbinden. 
Mit dem Rückgang der Gletscher breiteten sich die Träger dieses Gens dann im Nordwesten Europas, vor allem in Skandinavien, aus.

Untergruppen 
I (M170)
I1 (M253) Hohe Verbreitung in Skandinavien und dem nördlichen Mitteleuropa
I1a (DF29)
I1a1 (Z2336)
I1a1a (M227) Bisher nur im Baltikum, Weißrussland, Polen, Frankreich, England und der Schweiz gefunden
I1a1a1 (M72)
I1a1b (L22)
I1a1b1 (P109) Maximale Verbreitung in Südskandinavien
I1a1b2 (L205) Wurde in England und den BeNeLux-Staaten gefunden
I1a1b3 (L287) Hohe Verbreitung um den bottnischen Meerbusen / Finnland
I1a1b3a (L258)
I1a1b3a1 (L296)
I1a1b4 (L300) Kommt in Südfinnland vor
I1a1b5 (L813) Hohe Verbreitung im südlichen Norwegen
I1a2 (Z58)
I1a2a (Z59)
I1a2a1 (Z60)
I1a2a1a (Z140) Wird vor allem in Deutschland und in geringerer Häufigkeit auch in Frankreich, den BeNeLux-Staaten und den britischen Inseln gefunden
I1a2a1a1 (Z2535)
I1a2a1a1a (L338)
I1a2a1a1b (Z2538)
I1a2a1b (Z73) In Nordskandinavien und im Nordwesten Russlands zu finden
I1a2a1c (L573) Hauptsächlich in Norddeutschland verbreitet
I1a2a1d (L1248)
I1a2a1d1 (L803) Geringe Verbreitung in Russland, Deutschland und England
I1a2a2 (Z382) Vor allem in Deutschland und den britischen Inseln vorkommend
I1a2b (S296)
I1a2b1 (Z2541)
I1a3 (Z63)
I1a3a (L1237)
I1b (Z131) In Böhmen und Belgien gefunden
I2 (M438)
I2a (L460)
I2a1 (P37.2)
I2a1a (M26) Mit geringer Häufigkeit in Irland gefunden.
I2a1a1 (L160) Dominante Haplogruppe in Sardinien (Gründereffekt), auch in niedriger Frequenz in den Pyrenäen, der gesamten Atlantikküste und auf Inseln des Atlantiks von Schottland/Norwegen bis zur Sahara/Kanaren gefunden
I2a1b (M423) Typisch für Südslawen des Balkans.
I2a1b1 (P41.2)
I2a1b2 (L161.1) Sporadisch in Irland und Großbritannien auftretend.
I2a1b3 (L621)
I2a1b3a (L147.2)
I2a1c (L233)
I2a2 (L35)
I2a2a (M223) Höchste Frequenz in der Gegend des Harzgebirges und in Nordschweden.
I2a2a1 (CTS616)
I2a2a1a (M284) In Großbritannien gefunden.
I2a2a1a1 (L1195)
I2a2a1a1a (L126)
I2a2a1a1b (L1193)
I2a2a1b (L1229) In Deutschland, England und der Normandie verbreitet
I2a2a1b1 (Z2054)
I2a2a1b1a (L812)
I2a2a1b2  (L1230)
I2a2a1c (CTS10100)
I2a2a1c1 (L701) Mitteleuropäische Gruppe
I2a2a1c1a (P78)
I2a2a1c1b (L699)
I2a2a1c1b1 (L704)
I2a2a1c2 (Z161) Verbreitung vor allem in germanisch beeinflussten Regionen
I2a2a1c2a (L801)
I2a2a1c2a1 (CTS1977)
I2a2a1c2a1a (P95)
I2a2a1c2a1b (CTS1858)
I2a2a1c2a2 (CTS6433)
I2a2a1c2a2a (Z78)
I2a2a1c2a2a1 (L1198)
I2a2a1c2a2a1a (Z190)
I2a2a1c2a2a1a1 (Z79)
I2a2a1c2a3 (L1290)
I2a2a1c2b (L623)
I2a2a2 (L1228)
I2a2b (L38) In und nördlich der Alpen vorkommend
I2a2b1 (L533) Verbreitung in Südosteuropa
I2b (L415) In sehr geringer Anzahl in Italien, Deutschland, Schottland und dem Iran auftretend
I2c (L596)
I2c1 (L1251) In England und Deutschland sowie in deren Peripherie gefunden
I2c2 (CTS7767)

Siehe auch 
 Ausbreitung des Menschen
 Adam des Y-Chromosoms

Quellen 

 Semino et al. (2000), The Genetic Legacy of Paleolithic Homo sapiens sapiens in Extant Europeans, Science Vol 290
 Baric et al. (2003), Y chromosomal heritage of Croatian population and its island isolates (PDF; 195 kB), European Journal of Human Genetics 11 535–542
 The Genographic Project, National Geographic, Atlas of the Human Journey
 S. Rootsi et al. (2004), Phylogeography of Y-Chromosome Haplogroup I Reveals Distinct Domains of Prehistoric Gene Flow in Europe (PDF; 425 kB), American Journal of Human Genetics 75 128–137
 ISOGG, Y-DNA Haplogroup I and its Subclades

Webseiten 
 Spread of Haplogroup I (englisch), aus National Geographic
 Y-DNA Haplogroup I and Its Subclades (englisch), aus International Society of Genetic Genealogy (ISOGG)
 Phylogeography of Y-Chromosome Haplogroup I (englisch), (PDF-Datei; 413 kB)
  Mitochondrial DNA and Y-Chromosome Variation in the Caucasus (englisch), (PDF-Datei; 1,2 MB)
 Frequency and Variance of I1b (heute I2)
 Map of 'I1a' (heute I1)
 Map of 'I1b' (heute I2a)
 Map of 'I1c' (heute I2b)
 I2b2 L38+ Project Group (FTDNA) (englisch)
 Haplogroup I-L38 (I2b2) In Search of the Origin of I-L38 (aka I2b2) (englisch)